Courdemanche (Eure)
 Courdemanche (Sarthe)